Dinkel est un nom commun allemand et un nom propre germanique qui peuvent faire reférence à :

Nom commun 
 Dinkel, nom commun allemand qui signifie « épeautre ».

Toponyme 

 Dinkel, rivière qui coule en Allemagne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, puis aux Pays-Bas en Overĳssel, pour revenir enfin en Allemagne en Basse-Saxe.

Patronyme 

  (1963-), évangéliste et théologien allemand ;
  (1853-1937), marchand et homme politique allemand ;
  (1885-1977), premier médecin diplômé d'État du Wurtemberg ;
  (1969-), journaliste et animateur radio allemand ;
  (1933-2004), homme politique allemand ;
  (1762-1832), peintre suisse ;
  (1985-), joueuse de volley-ball suisse ;
  (1811-1894), évêque allemand ;
  (1894-1987), maire et fonctionnaire nazi allemand ;
  (1946-2010), démographe allemand.
 René Dinkel (1943-), conservateur régional français des monuments historiques et ingénieur des services culturels et du patrimoine honoraire.

Patronyme allemand
Patronyme germanique